Het speerwerpen voor mannen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking werd als onderdeel van atletiek afgewerkt op 21 augustus (kwalificatieronde) en 23 augustus (finale) in het Nationale Stadion van Peking.

Als kwalificatie-eis gold 81,80 m (A-limiet) en 77,80 m (B-limiet).

Medailles

Records
Vóór de Olympische Spelen van 2008 in Peking waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.

De winnaar Andreas Thorkildsen verbeterde tijdens deze wedstrijd het olympisch record tot 90,57.

Uitslagen
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 OR Olympisch record
 PB Persoonlijk record
 SB Beste seizoensprestatie
 Q Gekwalificeerd voor de finale door minstens 82,50 m te werpen
 q Gekwalificeerd voor de finale door bij de eerste twaalf te eindigen
 x Ongeldige worp

Kwalificatieronde
Groep A 21 augustus 2008 10:10
Groep B 21 augustus 2008 11:40

Finale
21 augustus 2008 19:10

Externe links
  Kwalificatie eisen van Peking 2008 op IAAF.org
  Programma van de Olympische Spelen van Peking
  Uitslag van de series
  Uitslag van de finale

Mannen speerwerpen